Gaius Julius Bassianus, meer gekend onder de naam Julius Bassianus (geboren tweede helft tweede eeuw, overleden in 217) was een Syrische priester. Hij was van Syrisch-Aramese komaf en lid van de Syrische koninklijke familie, die trouw was aan het Romeinse Keizerrijk.

Het begin van Bassianus' priesterschap is onbekend, maar in 187 was Bassianus hogepriester van de zonnetempel van Emesa, waar de Aramese Zonnegod El Gebal werd vereerd in de vorm van een zwarte steen.

Bassianus had twee dochters, Julia Maesa (wier twee dochters later beiden moeder van een keizer zouden worden) en Julia Domna, die in 187 trouwde met de toenmalige keizer Septimus Severus.

Stamboom

Severische dynastie
Gens Julia
Persoon in de 2e eeuw
Persoon in de 3e eeuw